Султан-Ахмет Ходжаевич Ходжиков (; 10 марта 1923, Аулие-Ата (ныне Тараз Жамбылская область, Казахстан) — 11 марта 1988, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — советский казахский , . Заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1970). Лауреат Государственной премии Казахской ССР имени Абая (1972).

Биография 
Происходит из рода хорасан ходжа. Отец С. Ходжикова был репрессирован в 1938 году. В 1939—1940 годах работал в Алматинском городском отделе народного образования. Участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год. После окончания войны, начал публиковать карикатуры в периодических изданиях.

В 1952 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (учился в мастерской педагога и режиссёра Льва Кулешова и в мастерской А. П. Довженко). С 1953 года — режиссёр Алма-Атинской киностудии, позже — киностудии «Казахфильм».

С 1974 года был художественным руководителем. В 1955 году снял по собственному сценарию свой первый художественный
фильм «Мать и дитя». В 1970 году Кожиков снялся в одном из своих главных фильмов «Кыз-Жибек»). Снял художественный фильм "Встретимся" о Хаджимукане Мунайтпасове. 

Соавтор сценариев к ряду своих фильмов, сценарист телефильмов, режиссёр ряда документальных и художественных исторических, эпических и фильмов на современную тематику, таких как «Мы из Семиречья» (1958), «Если каждый из нас» (1961, соавтор обеих сценариев) и «Настоящее стекло» (1965).

Ходжиков состоялся как режиссёр, который тонко чувствует дыхание эпохи и стремится реально показать быт и традиции казахского народа.

Избранная фильмография 
Режиссёр
 1955 — Мать и сын / Ана мен бала (короткометражный)
 1958 — Мы из Семиречья / Біз Жетісуданбыз
 1961 — Если бы каждый из нас / Егер біздің әрқайсымыз…
 1965 — Чинара на скале / Шыңдағы шынарда
 1969—1970 — «Кыз-Жибек» / Қыз Жібек
 1985 — Знай наших! / Біздікілерді біл!
Сценарист
 1955 — Мать и сын / Ана мен бала (короткометражный)
 1961 — Если бы каждый из нас / Егер біздің әрқайсымыз…
 1965 — Чинара на скале / Шыңдағы шынарда
 1985 — Знай наших! / ''Біздікілерді біл!

Награды 
 Орден Красной Звезды;
 медали СССР;
 Заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1970);
 Государственная премия Казахской ССР имени Абая (1972);
 На Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси (1972) фильм «Кыз Жибек» режиссёр Султан-Ахмет Ходжиков отмечен специальным дипломом за яркое образное решение исторической темы;

По рейтингу фильмов киностудии «Казахфильм» за всю историю Казахской ССР (1955—1990) фильм «Кыз-Жибек» занял 8-е место — 7,8 млн зрителей, 331 копия.

Примечания

Ссылки 
 Султан-Ахмет Ходжиков
  

Заслуженные деятели искусств Казахской ССР
Выпускники ВГИКа
Кинорежиссёры-документалисты СССР
Персоналии:Казахфильм